

Sigle 
 Abaffy, Broyden, Spedicato – autori dei Metodi ABS per la determinazione di algoritmi dell'algebra lineare
 Acrilonitrile butadiene stirene – materiale plastico
 Alchilbenzensolfonati – classe di tensioattivi anionici
 American Bureau of Shipping – società di classificazione marittima
 Antilock Braking System – sistema anti bloccaggio delle ruote di un veicolo in frenata
 Asset-backed security – titolo obbligazionario
 Associazione bancaria sammarinese
 Activity Breakdown Structure – tecnica di scomposizione gerarchica delle attività nella conduzione di un progetto

Codici 
 ABS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Abu Simbel (Egitto)
 abs – codice ISO 639-3 della lingua ambonese malay

Aziende 
 Acciaierie Bertoli Safau – azienda siderurgica italiana
 Alto Broadcasting System – il precedente nome di ABS-CBN Corporation

Altro 
 ABS – Unità di Arbus – provincia del Sud Sardegna – sintema stratigrafico della Sardegna
 abs – valore assoluto

Altri progetti